Planoise,  l'un des quartiers de Besançon qui font partie du canton de Besançon-Planoise ;
 Fort de Planoise, ensemble de fortifications militaires bisontines ;
 Canton de Besançon-Planoise, ancienne division administrative française.
 Toufik-de-Planoise,  blogueur et militant libertaire devant au quartier son pseudonyme.